«История любви» () — повесть Эрика Сигала, вышедшая 14 февраля 1970 года и принёсшая известность автору. Книга стала бестселлером, продано более 20 млн экземпляров. В том же году повесть была экранизирована, экранизация также имела большой успех. Через семь лет Сигал выпустил продолжение — «История Оливера» ().

Сюжет 
Оливер Барретт, блестящий студент Гарвардского университета и отпрыск благородной семьи, приходит в библиотеку Рэдклиффского колледжа, чтобы подготовиться к экзамену по истории. Там он случайно знакомится со студенткой Рэдклиффа Дженнифер Кавиллери. Дженни не отличается высоким происхождением и, по её собственным словам, полный «социальный ноль». Вопреки всему, Дженни и Оливер влюбляются друг в друга.

Персонажи 
 Оливер Барретт IV () — двадцатилетний студент Гарвардского университета, изучающий юриспруденцию. Три года подряд находится в списке лучших на курсе, участник факультетской сборной по хоккею.
 Дженнифер Кавиллери () — студентка музыкального факультета Рэдклиффского колледжа. Её мать погибла в автомобильной катастрофе, когда Дженни была ещё маленькой. Своего отца она называет исключительно «Фил».
 Фил Кавиллери () — отец Дженни. Добродушный и весёлый мужчина, держит пекарню в Крэнстоне (штат Род-Айленд).
 Оливер Баррет III () — отец Оливера. Бывший спортсмен, участвовал в финальном заезде байдарок-одиночек на летних Олимпийских играх 1928 года. Ныне банкир и глава Корпуса мира.
 Элисон Форбс Барретт — мать Оливера.
 Рэймонд Страттон (Рэй) () — приятель Оливера, сосед по комнате.

История создания 
Изначально Эрик Сигал писал именно киносценарий, а уже затем переделал его в повесть.

Примечания

См. также 
 История любви (фильм, 1970)
 История Оливера
 История любви (мюзикл)

Ссылки 
 «История Любви» (пер. с английского Л. Алексеевой и Ю. Полякова)
 Интервью с автором
 Обзор персонажей и описание сюжета (PDF)

Романы 1970 года
Любовные романы на английском языке
Романы Эрика Сигала